Název Symfonie č. 12 má více hudebních děl:

 Joseph Haydn: Symfonie č. 12
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 12
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 12

12